Злиття — об'єднання двох різних об'єктів в одне ціле таким чином, що утворюється єдиний об'єкт з єдиними властивостями.

Термін «злиття» вживається, як правило, відносно рідин і рідких предметів — злиття фарб, злиття струмків, або стосовно складових суспільних і природних явищ — злиття компаній, злиття з навколишнім оточенням, злиття народів.

Різні форми виникнення єдиних властивостей визначають різні види злиттів.

 Злиття компаній
 Злиття гілок державної влади
 Злиття даних